Sezon 1987 w PPG CART Indy Car World Series był dziewiątą edycją tej serii wyścigowej. Rozpoczął się 5 kwietnia a zakończył się po 15 wyścigach 1 listopada.

Tytuł mistrzowski po raz drugi z rzędu zdobył Bobby Rahal z zespołu Truesports, a tytuł najlepszego nowicjusza (Rookie of the year) zdobył Fabrizio Barbazza.



Wyniki 

  
  
  

 *N - Nadwozia: L=Lola, M=March, P=Penske
 *S - Silniki: Ch= Chevrolet, Co=Cosworth, J=Judd

Klasyfikacja

Bibliografia 
 
 

Sezony Champ Car
1987 w sportach motorowych